The Road kan syfta på:

The Road – en roman från 2006 av Cormac McCarthy, se Vägen (roman)
The Road – en film från 2009 baserad på romanen, se Vägen (film)